Тюрі́-ан-Валуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 471,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюрі-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту географії
 Тюрі-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюрі-ан-Валуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюрі-ан-Валуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюрі-ан-Валуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза